Ran – bóstwo toni morskiej z mitologii nordyckiej
 Ran (epsilon Eridani) – gwiazda w gwiazdozbiorze Erydanu
 Ran – imię japońskie i hebrajskie
 Ran – film Akiry Kurosawy z 1985 roku
 Ran Guitars – producent gitar
 „Ran” – nazwa okrętów